Summerton ist der Familienname der folgenden Personen:

 Antonio Summerton (1980–2007), deutscher Schauspieler und Fernsehmoderator
 Jonathan Summerton (* 1988), US-amerikanischer Rennfahrer

Summerton bezeichnet außerdem:

 Summerton (South Carolina), Ort im Clarendon County, Vereinigte Staaten